Stratiew oder Stratiev ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Stratiew (1894–1925), bulgarischer Revolutionär, ermordet während des weißen Terrors in der bulgarischen Geschichte
 Metodi Stratiew (1916–2006), bulgarischer Ordensgeistlicher
 Stanislaw Stratiew (1941–2000), bulgarischer Schriftsteller